Die Primera División 2015/16 (offiziell Liga BBVA) war die 85. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 21. August 2015 und endete am 15. Mai 2016.

Der FC Barcelona wurde zum 24. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 23-fache Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war Real Madrid. Wegen des Zwangsabstiegs des FC Elche blieb der sportliche Absteiger SD Eibar zur Saison 2015/16 Mitglied der Primera División.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Betis Sevilla, Sporting Gijón und UD Las Palmas.

Teilnehmer 
In der Saison 2015/16 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 4. – FC Villarreal – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – Celta Vigo – UEFA Europa League, Gruppenphase
 7. – FC Sevilla – UEFA Champions League, Gruppenphase (Sieger der UEFA Europa League)

Absteiger in die Segunda División
 18. – Rayo Vallecano
 19. – FC Getafe
 20. – UD Levante

Aufsteiger in die Primera División
 Deportivo Alavés
 CD Leganés
 CA Osasuna

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Weblinks 
 Spain – List of Champions rsssf.com
 Saison 2015/16 laliga.es
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16